Михаи́л Миро́нов: Миронов, Михаил Иванович (1953—2006) — российский писатель, переводчик и журналист.   
 Миронов, Михаил Яковлевич (1919—1993) — Герой Советского Союза.